Saro – Comuni della Spagna in Cantabria.
 Särö – località svedese nell'Halland appartenente al territorio del comune di Kungsbacka.
 Saro – sigla con cui era anche nota l'azienda aeronavale britannica Saunders-Roe, con sede a Columbine Works, East Cowes, Isle of Wight.
 Saro generale di Stilicone, avversario di Ataulfo, re dei visigoti dell'inizio del quinto secolo.
 Saro – diminutivo del nome proprio Rosario (nome) ma anche usato (rarissimo) come nome proprio